Plaats in Indonesië
Rejo Mulyo (Palas), een plaats in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra
Rejo Mulyo (Pasir Sakti), een plaats in het regentschap Lampung Timur van de provincie Lampung, Sumatra
Rejo Mulyo (Way Serdang), een plaats in het regentschap Mesuji van de provincie Lampung, Sumatra